Rebrișoara:
 Comuna Rebrișoara (Kisrebra, Kis-Rebra), o comună în județul Bistrița-Năsăud, Transilvania
 Rebrișoara, un sat în județul Bistrița-Năsăud, Transilvania
 Râul Rebrișoara Mare, un curs de apă, afluent al râului Rebra

Vezi și 
 Rebra
 Rebreanu (dezambiguizare)
 Rebricea

Toponime românești